Stefanie Arend ist der Name folgender Personen:

* Stefanie Arend (Literaturwissenschaftlerin) (* 1966), deutsche Literaturwissenschaftlerin 
 Stefanie Arend (Yogalehrerin) (* 1975), deutsche Yogalehrerin und Autorin